The Pines bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Pines (Calhoun County, Alabama), ID-Nr. 91000594
 The Pines (Dutchess County, New York), ID-Nr. 83001668
 The Pines (Lewis County, New York), ID-Nr. 07000621

Orte in den Vereinigten Staaten:
 The Pines (Arkansas)
 The Pines (Florida)
 The Pines (Kalifornien)
 The Pines (Maine)
 The Pines (Massachusetts)
 The Pines (Ohio)
 The Pines (Pennsylvania)